El Bordo puede referirse a:
 
El Bordo, localidad de Colombia;
El Bordo, localidad de la Argentina;
El Bordo, banda de rock de Argentina.